Plaats in Indonesië
 Karanggedang (Bruno), een plaats in het bestuurlijke gebied Purworejo in de provincie Midden-Java
 Karanggedang (Bukateja), een plaats in het bestuurlijke gebied Purbalingga in de provincie Midden-Java
 Karanggedang (Karanganyar), een plaats in het bestuurlijke gebied Purbalingga in de provincie Midden-Java
 Karanggedang (Sruweng), een plaats in het bestuurlijke gebied Kebumen in de provincie Midden-Java
 Karanggedang (Sidareja), een plaats in het bestuurlijke gebied Cilacap in de provincie Midden-Java
 Karanggedang (Sumpiuh), een plaats in het bestuurlijke gebied Banyumas in de provincie Midden-Java